Gustaf Wretman – nuotatore svedese
 Tore Wretman – cuoco e ristoratore svedese